ima više značenja.
 Fetalni hemoglobin, forma hemoglobina prisutna u fetusu
 -{Hauptbahnhof}-, nemačka centralna stanica